Ameisenbühl heißen folgende geographische Objekte:
 Ameisenbühl (Kohlwald) (), Anhöhe im Kohlwald bei Schirnding, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Ameisenbühl (Oppenau), Wohnplatz in der Stadt Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Burgstall Ameisenbühl, auf der Schwäbische Alb, bei Bad Urach, Kreis Reutlingen, Baden-Württemberg 

Ameisenbühl steht für:
 Ameisenbühl (Waiblingen), Industriegebiet in Waiblingen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg